Chartum – stolica Sudanu
 Chartum – wilajet (prowincja) w Sudanie
 Chartum – brytyjski dramat historyczny

Zobacz też 
 Chartum Północny